Baksjötjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Baksjötjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Baksjötjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (12,1 ha)
Baksjötjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun och Bräcke kommun,  (5,85 ha)
Baksjötjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn